Pułki ułanów noszące numer „11”:

Wojska Polskiego:
 11 Pułk Ułanów (1809-1813)
 11 Pułk Ułanów (1831)
 11 Pułk Ułanów Legionowych (1919-1939)

Austro-węgierski
 Pułk Ułanów Nr 11 (1814-1918)
Armii Cesarstwa Niemieckiego:
 11 Pułk Ułanów im. Hrabiego Haeselera (2 Brandenburski), sformowany 7 maja 1860, stacjonował w garnizonie Saarburg, w 1914 roku należał do XXI Korpusu

Armii Imperium Rosyjskiego:
 11 Czugujewski Pułk Ułanów, ros. 11-й уланский Чугуевский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк (1749-1918)